Danmarksmesterskabet i håndbold for mænd 1948–49 var det 13. Danmarksmesterskab i håndbold for mænd afholdt af Dansk Håndbold Forbund. Mesterskabet blev afviklet som en landsdækkende liga bestående af ni hold, som spillede en enkeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af IF Ajax, som dermed vandt mesterskabet for femte gang. Sølvmedaljerne gik til HG, mens bronzemedaljerne blev vundet af AGF.

Danmarksturneringen 

Ni hold spillede en enkeltturnering alle-mod-alle. Holdet, der sluttede på niendepladsen, rykkede ned.

IF Stjernen rykkede som sidstplaceret ned, og holdet blev den efterfølgende sæson erstattet af Aarhus KFUM, som vandt oprykningsturneringen.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Dansk Håndbold Forbund
 HVEM HVAD HVOR – Politikens Aarbog 1950

Noter 

Håndbold i 1948
Håndbold i 1949
DM i håndbold (mænd)